Шлезвиг-Гольштейн () — провинция Пруссии (с 1871 года — часть единой Германии), расположенная на полуострове между Балтийским морем на востоке и Северным морем на западе. Была образована в 1866 году в результате аннексии королевством Пруссия герцогств Шлезвиг и Гольштейн. Столицами провинции попеременно были города Киль и Шлезвиг. Просуществовала вплоть до 1946 года, когда британской военной администрацией на её территории была провозглашена земля Шлезвиг-Гольштейн, являющаяся сегодня частью ФРГ.

История

Присоединение Шлезвига и Гольштейна 
Провинция Шлезвиг-Гольштейн была образована после австро-прусской войны в 1866 году в результате аннексии Пруссией герцогств Шлезвиг и Гольштейн. В её состав входят множество больших и малых островов, расположенных у западного берега среди обширных отмелей, и несколько островов у восточного берега.

Территория провинции в 1867 году была разделена на два округа — Шлезвиг и Гольштейн, однако уже в 1868 году они были объединены в единый округ Шлезвиг, покрывающий территорию всей провинции полностью. В 1876 году к территории провинции было присоединёно герцогство Лауэнбург, которое уже с 1865 года управлялось в личной унии с Пруссией.

В 1890 году с подписанием договора с Великобританием под контроль Германии перешёл остров Гельголанд, который также был включён в состав провинции Шлезвиг-Гольштейн.

Веймарская республика 
После падения монархии провинция Шлезвиг-Гольштейн продолжила существование в Свободном государстве Пруссия в прежних границах. В 1920 году северный Шлезвиг в результате референдума о  перешёл к Дании.

Третий рейх 
После прихода к власти национал-социалистов в 1933 году и началом политики гляйхшальтунга провинции фактически утратили своё значение, а функции обер-президента Шлезвиг-Гольштейна с этого времени были переложены на гауляйтеров партийного гау Шлезвиг-Гольштейн.

В 1937 году в ходе нацистских административных реформ шлезвигские города Альтона и  были выведены из состава Пруссии и переданы в состав «города-государства» (самостоятельной земли) Гамбург. Одновременно с этим в состав провинции Шлезвиг-Гольштейн были переданы «город-государство» Любек и бывшее Любекское княжество, с 1908 года являющееся эксклавом земли Ольденбург.

Послевоенное развитие 

После Второй мировой войны территория провинции оказалась в британской оккупационной зоне. В ноябре 1945 года произошёл  между советской и британской оккупационными зонами, в результате чего Шлезвиг-Гольштейн обменялся небольшими участками с Мекленбургом.

В августе 1946 года указом британской военной администрации провинция Шлезвиг-Гольштейн была провозглашена самостоятельной землёй Шлезвиг-Гольштейн, которая в 1949 году стала одной из учредительниц Федеративной Республики Германия.

География и экономика 
Территория провинции представляет продолжение Северо-Германской низменности. По свойствам почвы её можно разделить на три части: плодородную холмистую область на востоке, маршевую область на западе и между ними в центре неплодородную степную область — продолжение Люнебургской степи. Валунная глина составляет главную составную часть плодородной области, валунные пески — неплодородной. Побережье Балтийского моря более изрезано большими и малыми бухтами, чем побережье Северного моря. Некоторые из бухт Балтийского моря образуют хорошие гавани. Самые большие из них: Кильская, Нейштэдтская, Фленсбургская и Апенрадская бухты. Между Кильской и Нейштэдтской бухтами — полуостров Вагрия, между Фленсбургской бухтой и Шлеем — полуостров Ангельн. Северное море севернее полуострова Эйдерштэдт у устья реки Эйдер представляет ряд широких отмелей со многими островами.

Крупнейшей рекой провинции являлась расположенная на её южной границе Эльба, которая принимала здесь свои многочисленные притоки: Билле, Альстер, Пиннау, Крюкау и Штёр. Второй крупной рекой провинции являлся Эйдер, служащий вместе со своими притоками источником для орошения средней части провинции. Другими значительными реками также являлись Траве, Свентине, Кенигсау и Видау. Среди крупных озёр региона выделялись Пленерское, Селентерское и Виттенское. В 1895 году был открыт Канал Императора Вильгельма, соединяющий Кильскую гавань с устьем Эльбы. Среди других каналов региона — Штекницкий канал (канализированная река Дельвенау) между рекой Траве и Эльбой, Куденский и Тондернский каналы.

Около 80 % территории провинции приходилось на пахотные земли, сады, луга и пастбища. Основными сельскохозяйственными культурами являлись пшеница, рожь, ячмень, овес, картофель и сено. Садоводство, плодоводство и огородничество особенно процветали в окрестностях Альтоны и Гамбурга. В травентале имелся конский завод. Крупный рогатый скот хорошей породы экспортировался из Теннинга, Гузума и Альтоны через Гамбург в Англию. На островах было особенно хорошо развито птицеводство. Рыболовство с большим успехом велось в Балтийском море. Полезные ископаемые на территории региона незначительны, здесь велась только добыча гипса и каменной соли. Фабричная промышленность была слабо развита — имелось лишь несколько чугунолитейных, машиностроительных заводов и суконных фабрик. Также имелись судостроительные заводы в Кильской бухте (в Гаардене и Эйлербеке), в Альтоне и Фленсбурге.

Ведущим учебным заведением региона был Кильский университет.

Население

Статистические данные 
В 1900 году в провинции проживало 1 387 968 человек. По языку преобладали немцы, говорящие на нижненемецком наречии. В северной части региона проживали датчане. Граница датского языка начиналась на востоке немного севернее Фленсбурга, опускалась дугой к югу до холма Риммельсберг и поворачивалась к северу, дойдя до устья реки Виденау. В 1890 году насчитывалось 136 148 датчан. На западном побережье и на островах Северного моря также проживали фризы. В конфессиональном плане преобладали протестанты.

Территория и население провинции Шлезвиг-Гольштейн в 1900 году:

Территория и население провинции Шлезвиг-Гольштейн в 1925 году:

Религиозный состав населения в 1925 году: 94,2 % — протестанты; 2,7 % — католики; 0,1 % — другие христианские конфессии; 0,3 % — евреи; 2,7 % — прочие конфессии.

Площадь и численность населения провинции по состоянию на 17 мая 1939 года в границах на 1 января 1941 года и количество районов на 1 января 1941 года:

Городское и сельское население 
Распределение населения по различным типам населённых пунктов в зависимости от их величины по общему количеству жителей, согласно данным переписи населения 1925 года и по состоянию на 17 мая 1939 года:

Крупнейшими городами провинции Шлезвиг-Гольштейн являлись (по данным 1925 года):

 Киль — 213.881 чел.
 Альтона — 185.653 чел.
 Фленсбург — 63.139 чел.
 Ноймюнстер — 39.895 чел.
 Вандсбек — 39.606 чел.

Города Вандсбек и Альтона в 1938 году были выделены из состава провинции Шлезвиг-Гольштейн (и даже вовсе из состава Пруссии) и стали частью «города-государства» (самостоятельной земли в составе Германии) Гамбург.

Обер-президенты 

Пост обер-президента введён в Пруссии согласно указу от 30 апреля 1815 года об улучшении организации провинциального управления ().

Примечания

Ссылки 
 Deutsche Verwaltungsgeschichte: Provinz Schleswig-Holstein
 Territoriale Veränderungen in Deutschland: Provinz Schleswig-Holstein
 Provinz Schleswig-Holstein (Elbherzogtümer)

Провинции Пруссии
 
Административные единицы, образованные в 1867 году
Административные единицы, упразднённые в 1946 году